Selon le contexte, le château de Mareuil désigne :
le château de Mareuil dans la commune française de Mareuil-sur-Ay (Marne) ;
le château de Mareuil dans la commune française de Mareuil (Dordogne).

Mareuil